Le sigle MOP peut faire référence à :
 Maîtrise d'ouvrage publique, une notion en droit des marchés publics en France dont découle la loi MOP ;
 Marge opérationnelle, une notion en comptabilité ;
 MOP (acronyme pour Mash Out Posse), un groupe de rap américain ;
 Meta Object Protocol, un protocole utilisé en programmation orientée objet et en méta-programmation ;
 Manuel d'organisation de projet, un outil de gestion de projet ;
 Most Outstanding Player, le meilleur joueur du championnat NCAA de basket-ball ;
 Microwave Observing Program, un programme de la NASA lancé en 1992 ;
 Massive Ordnance Penetrator ou GBU-57 A/B, une bombe à pénétration pour détruire les bunkers profonds. C'est l’engin non nucléaire le plus destructeur de la force aérienne des États-Unis ;
 Maximum operating pressure pour « pression opérationnelle maximum ». Une autre traduction est motor overload protection pour protection de surcharge moteur. Dans le domaine de la production du froid, technique associé au détendeur thermodynamique pour qu'il se ferme jusqu'à ce que la pression du bulbe descende sous le point MOP. Autrement dit, la relation pression/température existante sous le point MOP (définit en température), n'existe plus au-dessus de ce point. Le but d'un détendeur à charge MOP est de limiter la puissance soumise au moteur du compresseur, et donc l'intensité du courant lors du démarrage d'une installation frigorifique, c'est-à-dire à des températures supérieures au fonctionnement normale de l'installation ;
 Master of Puppets, une chanson du groupe de métal américain Metallica ;
 Mists of Pandaria, une extension du mmorpg World of Warcraft ;
 Moyen d'ordre public, moyen invocable en toutes circonstances en contentieux administratif, justifiant l'annulation de la décision ou le rejet de la requête ;

MOP est un code, qui signifie :
 pataca, la monnaie de Macao, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Mount Pleasant Municipal Airport, selon le code AITA des aéroports.

Mop peut faire référence à :
 Mop, le mot anglais pour désigner une serpillière ou un balai à franges. Il a donné le mot québécois moppe pour désigner ce même objet.

 Mop Mop (né en 1977), de son vrai nom Andrea Benini, musicien et producteur italien de musique jazz et funk.

Code